A154 steht für:
 A154 (Russland), russische Fernstraße föderaler Bedeutung
 Autoroute A154, französische Autobahn

A154